FINA Water Polo World League 2020 – edizione della manifestazione di pallanuoto femminile
 FINA Water Polo World League 2020 – edizione della manifestazione di pallanuoto maschile